Melle de Boer (acteur) acteur, bekend als Henkie in Flodder in Amerika
Melle de Boer (kunstenaar) beeldend kunstenaar singer-songwriter